Михаил Сухотин:
 Сухотин, Михаил Александрович (род. 1957) — советский и российский поэт-концептуалист, литературный критик, переводчик.
 Сухотин, Михаил Андреевич (1671—1738) — русский государственный и военный деятель; комендант Нарвы, Дерпта, президент Вотчинной коллегии, генерал-кригскомиссар.
 Сухотин, Михаил Михайлович (1820-е — 1881) — русский писатель.
 Сухотин, Михаил Сергеевич (1850—1914) — член I Государственной думы от Тульской губернии, новосильский уездный предводитель дворянства.